Karin Winther kan syfta på:

Karin Oldgren (1967–), född Karin Winther, musiker och dirigent
Karin Winther (programledare) (1984–), programledare i TV